Exit Music (For a Film) – canzone dei Radiohead
 Exit Music – romanzo di Ian Rankin del 2007, della serie dell'Ispettore Rebus